Фамилия
 Роше, Александер (1863—1921) — шотландский художник-постимпрессионист, член группы «Глазго Бойс».
 Роше, Андреа (род. 1977) — ирландская фотомодель.
 Роше, Анри-Пьер (1879—1959) — французский писатель, журналист и коллекционер предметов искусства.
 Роше, Артур (род. 1950) — английский прелат Римско-католической церкви, девятый Епископ Лидса.
 Роше, Вальдек (1905—1983) — французский политик-коммунист. 
 Роше, Данни (род. 1970) — австралийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1996 года.
 Роше, Джейми (род. 2001) — шведский футболист. 
 Роше, Дилан (род. 1991) — французский игрок в петанк, чемпион мира.
 Роше, Жан-Шарль (род. 1957) — французский экономист.
 Роше, Ив (1930—2009) — французский промышленник, основатель косметической фирмы Yves Rocher.
 Роше, Луи (1813—1878) — французский скульптор.
 Роше, Себастьян (род. 1964) — французский актёр шотландского происхождения.
 Роше, Элис (более известна под фамилией Бриджес; 1916—2011) — американская пловчиха, бронзовый призёр Олимпийских игр в Берлине.
 Роше, Эллен (род. 1979) — бразильская актриса, модель и телеведущая

 Топоним
 Роше (Германия) — коммуна в земле Нижняя Саксония, Германия
 Роше (Франция) — коммуна в департаменте Ардеш, Франция

См. также 
 Рош
 Роша